Dalmeny kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Dalmeny,

Australien 

 Dalmeny (ort i Australien), New South Wales, Eurobodalla,

Kanada 

 Dalmeny, Saskatchewan, ort, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar